Associació Catalana de Compositors: entitat privada creada l'any 1974 dedicada a la promoció i difusió de la creació musical autòctona i contemporània catalana.
 Agència Catalana de Certificació: organisme autònom encarregat de proporcionar garanties jurídiques a les administracions catalanes en les transaccions electròniques.
 Agència Catalana de Consum: organisme autonòmic català competent en matèria de consum.
 Acadèmia del Cinema Català: entitat que representa, promociona i premia el cinema català.
 Agència de Ciberseguretat de Catalunya: òrgan del Govern de Catalunya.
 Àrea Central de Criminalística: organisme policial dels Mossos d'Esquadra especialista en el camp de la criminalística.
 Automòbil Club de Catalunya: nom que tenia el Reial Automòbil Club de Catalunya entre 1931 i 1939.